Fritz peut faire référence à :
 un prénom d'origine germanique, diminutif du prénom Friedrich équivalent du prénom français Frédéric ;
 un terme français argotique (au pluriel Les Fritz) plutôt péjoratif qui servait à désigner les Allemands durant la Première et la Seconde Guerre mondiale, venant probablement du fait qu'il s'agissait d'un prénom allemand assez courant.

Prénom

Patronyme 

 Albert Fritz (1947-2019), coureur cycliste allemand,
 Bernard Fritz (1953-), joueur de tennis français,
 Clemens Fritz (1980-), joueur de football allemand,
 Florian Fritz (1984-), joueur de rugby à XV français,
 Gaspard Fritz (1716-1783), compositeur suisse,
 Hans-Jürgen Fritz (1953-), musicien allemand ;
 Hedi Fritz-Niggli (1921-2005), radiobiologiste suisse,
 Henning Fritz (1974-), joueur de handball allemand,
 Jean-Claude Fritz (1943-), professeur français de Science politique,
 Jean Frédéric Fritz (1723-1780), orfèvre strasbourgeois,
 Jean Geoffroy Fritz (1768-1823), orfèvre strasbourgeois,
 Johann Fritz (?-1834), facteur de pianos réputé de Vienne (Autriche),
 Kathy Fritz (1956-), joueuse de tennis américaine,
 Marianne Fritz (1948-2007), femme de lettres autrichienne,
 Martin Fritz (1994-), coureur du combiné nordique autrichien,
 Mitch Fritz (1980-), joueur de hockey sur glace canadien,
 Ntonè Ntonè Fritz (1954-), délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala (Cameroun),
 Roger Fritz (1936-2021), réalisateur et acteur allemand,
 Steve Fritz (1967-), athlète américain,
 Taylor Fritz (1997-), joueur de tennis américain.

Pseudonyme 

 Helmut Fritz (1975-), un chanteur français ;
 Fritz d'Orey (1938-), un pilote automobile brésilien.

Arts 
 , un roman, un film et un opéra
 Der lustige Fritz, une comédie de Carl Meisl (1818)
 Fritz le chat, un personnage de bande dessinée par Robert Crumb
 Le Fritz, un surnom donné à la statue de la Sentinelle des Rangiers, située au col des Rangiers, dans le Jura, en Suisse

Autres 
 Fritz, un programme d'échecs
 Puce Fritz, un autre nom du Trusted Platform Module, un composant du système NGSCB
 Fritz Creek, une localité d'Alaska dans le Borough de la péninsule de Kenai
 Fritz l'éléphant, un éléphant du cirque Barnum au début du vingtième siècle

Patronyme lorrain
Patronyme alsacien